Skalička (zdrobnělina od slova skalice) múže být:

sídlo
 Skalička (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Skalička (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Skalička (Skalice) – část obce Skalice v okrese Hradec Králové
 Skalička (Zábřeh) – vesnice, součást města Zábřeh v okrese Šumperk

jiné místopisné jméno
 Skalička (potok) – potok v okrese Znojmo
 Na skaličce – přírodní památka v okrese Třebíč

české příjmení
 Karel Skalička, též Carlos Skalicka (1896–1979) – československý, po emigraci argentinský šachista
 Vladimír Skalička (1909–1991) – český jazykovědec

Související články 
 Skalický
 Skaličany

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení